John McCarthy Blackham (1854-1932), joueur de cricket international australien.
 John P. McCarthy (1884-1962), scénariste et réalisateur américain.
 John McCarthy (1927-2011), pionnier de l'intelligence artificielle.
  (né en 1956), journaliste britannique.
 John McCarthy (né en 1962), arbitre de l'Ultimate Fighting Championship.
 John McCarthy (né en 1986), joueur de hockey sur glace américain.